Lepidophora är ett släkte av tvåvingar. Lepidophora ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svävflugor
Lepidophora